Das elfte Event der Players Tour Championship 2011/12 war ein Snooker-Turnier, das am 10. und vom 17. bis 19. Dezember 2011 im English Institute of Sport in Sheffield ausgetragen wurde. In der World Snooker Academy im EIS wurden bislang nur Turniere ausgetragen, die für die englische Hälfte der PTC-Serie gewertet wurden. Da diesmal aber kein sechster kontinentaler Austragungsort gefunden werden konnte, wurde das verbleibende europäische Turnier ins Zentrum des englischen Snookersports verlegt. Da die Academy selbst keinen ausreichenden Platz für Zuschauer bietet, wurden drei Tische in die Badmintonhalle des Instituts verlegt, von wo auch die Fernsehübertragungen stattfanden.

158 Spieler hatten für das Turnier gemeldet. Turniermodus war für alle Partien einschließlich Finale Best of seven.

Vorrunde 
30 Spieler mussten sich für die freien Plätze im Hauptturnier qualifizieren. In einer vorab am 10. Dezember stattfindenden Vorrunde spielten 60 Amateure die Teilnehmer der Hauptrunde eine Woche später aus.

Endrunde 
Am Samstag, den 17. Dezember begann das Hauptturnier mit 128 Teilnehmern. Die 64 Spieler der oberen Hälfte der Setzliste spielten am ersten Tag die ersten drei Hauptrunden, tags darauf war die untere Hälfte an den Tischen. Die Partien um die Entscheidung ab dem Achtelfinale fanden diesmal an einem Montag statt.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1 von 8

Teil 2 von 8

Teil 3 von 8

Teil 4 von 8

Teil 5 von 8

Teil 6 von 8

Teil 7 von 8

Teil 8 von 8

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks

Quellen

Weblinks 
  (worldsnooker.com; PDF; 746 kB)
 Ergebnisse (bei snooker.org)

11
Billardturnier in Sheffield